Појам Сацума може да се односи на:

 Провинција Сацума

 Сацума (феудална област), једна од феудалних области током Едо периода у Јапану
 Сацума побуна
 Полуострво Сацума
 Јапански бојни брод Сацума